Neomartinella es un género de fanerógamas de la familia Brassicaceae. Comprende cuatro especies.

Especies seleccionadas 

Neomartinella grandiflora
Neomartinella guizhouensis
Neomartinella violifolia
Neomartinella yungshunensis

Brassicaceae